Никола́й Миха́йлович Сама́рцев () — советский партийный деятель.

Биография 
Родился в 1903 году в селе Буйское. Член КПСС с 1927 года.

С 1917 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1917—1956 гг. — крестьянин,

1925—1927 в РККА

В 1927—1939 годы — рабочий цеха, сотрудник профсоюзных и партийных организаций Ижстальзавода; с 1939 — заведующий организационно-партийным отделом Ижевского горкома ВКП(б).

В июне 1941 года Ижевским ГВК призван в ряды РККА, с октября 1941 — на фронтах Великой Отечественной войны; воевал в должностях начальника политотдела 161-й стрелковой дивизии, 206-й стрелковой дивизии.

В 1946—1951 годы — секретарь парткома, парторг ЦК ВКП(б) на Воткинском машиностроительном заводе.

Делегат XVIII съезда ВКП(б) (1939). Депутат Верховного Совета Удмуртской АССР 1-го и 2-го созывов.

Умер после 1956 года.

Награды 
 два ордена Отечественной войны I степени (29.3.1943, 18.6.1944)
 два ордена Красного Знамени (28.10.1943, 12.10.1944)
 два ордена Богдана Хмельницкого II степени (30.04.1945, 29.6.1945)
 медали, в том числе:
 «За трудовую доблесть» (1939)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Персоналии:Воткинский завод
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Депутаты Верховного Совета Удмуртской АССР
Умершие в XX веке